Bieg na 15 km techniką klasyczną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. 22 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 67 biegaczy (na dystansie 10 kilometrów), natomiast bieg finałowy odbył się 1 marca w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun nie obronił Szwed Johan Olsson, który zajął 9. miejsce. Z grona 88 biegaczy (jeden nie pojawił się na starcie) zgłoszonych do finału do mety dobiegło 83, a złoty medal zdobył reprezentant gospodarzy Iivo Niskanen.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017